Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Amy Frazier che ha battuto in finale Sofia Arvidsson 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Nathalie Dechy (semifinali)
 Assente
 Marion Bartoli (semifinali, ritiro)
 Laura Granville (secondo turno)

 Antonella Serra Zanetti (secondo turno)
 Amy Frazier (campionessa)
 Jamea Jackson (primo turno)
 Sofia Arvidsson (finale)
 Julia Schruff (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2005